Benzoati (soli benzojeve kiseline) se mogu odnositi na: 

 Kalijum benzoat
 Natrijum benzoat